Donatone – cognome italiano
 Mario Donatone – attore italiano